Кеспала има више значења:

 Кеспала (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кеспала (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику